Het Nederlands landskampioenschap hockey bij de dames in het seizoen 1970/71 werd beslist via de kampioenscompetitie met Amsterdam als winnaar.

Algemeen
Het Nederlandse hockey was opgesplitst in vier districten, waarvan ieder district een eigen eerste klasse competitie hield. De kampioenen van ieder district speelden vervolgens tegen elkaar een hele competitie voor de beslissing om het landskampioenschap. De districtskampioenen waren respectievelijk: Amsterdam (West), Oranje Zwart (Zuid), Gron.Studs (Noord) en Union (Oost).

Eindstanden

Legenda

Zie ook 
 Nederlands landskampioenschap hockey heren 1970/71

Hockey in 1970
Hockey in 1971
 1970/71